WWE Superstar Spectacle — это профессиональное телевизионное специальное реслинг-шоу и WWE Network, производимое WWE, в котором примут участие рестлеры из брендов Raw, SmackDown и NXT. Cостоялось 22 января 2021 года и вышло в эфир в записи в День Индийской Республики 26 января. Шоу будет специально подготовлено для индийского рынка WWE в рамках их пятилетней сделки с Sony Pictures Networks India. Шоу включает в себя элементы традиционной и современной индийской культуры и транслируется из Тропиканы Филд в Сент-Питерсберге , штат Флорида, в виртуальном просмотре под названием ThunderDome. На этом шоу выступят десять талантливых индийских рестлеров.

Производство

Предыстория 
Выйдя из финансового звонка WWE в третьем квартале 29 октября 2020 года, президент и главный финансовый директор WWE Ник Хан объявил, что в компании работают с Sony Pictures Networks India над созданием шоу, специально ориентированного на индийский рынок, которое будет транслироваться в 2021 году и будет включать в себя талантливых индийских рестлеров промоушена. Шоу будет транслироваться во основном на индийских платформах Sony и будет распространяться внутри страны и в Соединенных Штатах.. Телевизионный спецвыпуск будет двухчасовым шоу, транслируемым на Sony TEN 1, Sony TEN 3 и Sony Max, и выходящим в эфир в 8 вечера по восточному времени. Зрители будут иметь возможность смотреть трансляцию на том языке, который они предпочитают, с комментариями как на английском, так и на языке хинди.

13 января 2021 года WWE объявила, что Чемпион WWE Дрю Макинтайр, Рей Мистерио, Шарлотт Флэр, Эй Джей Стайлз, Бейли, The New Day (Кофи Кингстон и Ксавье Вудс), Синсукэ Накамура, Сезаро, Дольф Зигглер, Роберт Руд, Наталья, Рикошет, Зал славы WWE Рик Флэр и многие другие будут присутствовать на мероприятии. Джиндер Махал, первый чемпион WWE индийского происхождения, Болливуд Бойз (Сунил и Самир Сингх), Инд Шер, Джит Рама, Кавита Деви, Гигант Занджир, Дилшер Шанки и Гуру Раадж-все они были дополнительно подтверждены.

Сюжетные линии 
Поединки происходили из сценарных сюжетных линий, где рестлеры изображали героев, злодеев или менее различимых персонажей в сценарных линих, которые создавали напряжение и завершались реслинг матчей или серией матчей. Результаты были предопределены сценаристами WWE на бренды NXT Raw и SmackDown, как и сюжетные линии созданные на еженедельных телевизионных шоу WWE, Monday Night Raw и Friday Night SmackDown.

Результаты

Примечания

Заметки

Cсылки 
 WWE ThunderDome Frequently Asked Questions
 Superstar Spectacle Official Website
 WWE Superstar Spectacle на сайте Cagematch.net

Премиальные живые шоу WWE
PPV на WWE Network 2021 года
Влияние пандемии COVID-19 на телевидение
Профессиональный рестлинг во Флориде
Спортивные соревнования в Сент-Питерсберге
2021 год во Флориде
Спорт в США в 2021 году